Kelurahan Pucangsewu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Pucangsewu (administrativ by i Indonesien, lat -8,18, long 111,10), Jawa Timur, 
 Kelurahan Pucangsewu (administrativ by i Indonesien, lat -7,29, long 112,75), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar